Miejscowości w Polsce, nazwy urzędowe
 Ostrów-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Ostrów-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz
 Ostrów-Kolonia – część wsi Ostrów w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Olszówka

 Miejscowości w Polsce, nazwa niestandaryzowana
 Ostrów-Kolonia – część wsi Ostrów w woj. łódzkim w pow. zgierskim, w gminie Ozorków

 Zobacz też
 Ostrów